Flame (malware), código informático nocivo descoberto em 2012
Flames (1917), filme britânico de drama de 1917
Flames (1926), filme de 1926 com Boris Karloff
"Flames", canção de 2018 de David Guetta e Sia
Flaming, mensagem enviada via Internet com a intenção deliberada de insultar alguém